Терентьево: